Класс Понтрягина — характеристический класс, определенный для вещественных векторных расслоений. Понятие введено в 1947 году советским математиком Л. С. Понтрягиным. 

Для векторного расслоения  с базой  классы Понтрягина обозначаются символом  и полагаются равными 
,   
где  — комплексификация расслоения , a  — классы Черна. 

Полным классом Понтрягина называется неоднородный характеристический класс
.

Если  — гладкое многообразие и расслоение  явно не указывается, то предполагается что  есть касательное расслоение .

Свойства 
 Через классы Понтрягина выражаются L-класс Хирцебруха и -класс.
 Если ,  — два вещественных векторных расслоения над общей базой, то класс когомологий       имеет порядок не больше двух.
 В частности, если кольцо коэффициентов содержит 1/2, то выполняется равенство    .
 Классы Понтрягина с рациональными коэффициентами двух гомеоморфных многообразий совпадают (теорема С. П. Новикова)
 Известен пример, показывающий, что целочисленные классы Понтрягина не являются топологическими инвариантами.
 Для 2k-мерного расслоения  справедливо равенство    где  обозначает .

Литература 
 Понтрягин Л. С.  «Матем. сб.», 1947, т. 21, с. 233—84; 
 Новиков С. П.  «Докл. АН СССР», 1965, т. 163, с. 298—300; 
 

Дифференциальная геометрия и топология
Алгебраическая топология
Характеристические классы